Aspilidea är ett släkte av lavar. Aspilidea ingår i klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Aspilidea